Merrow ist der Familienname folgender Personen:

 Chester Earl Merrow (1906–1974), US-amerikanischer Politiker
 Jane Merrow (* 1941), britische Schauspielerin
 Jeff Merrow (* 1953), US-amerikanischer Footballspieler
 John William Merrow (1874–1927), US-amerikanischer Architekt

Merrow bezeichnet als Name außerdem:

 Merrow, einen Wassermann in der gälischen Mythologie
 Merrow (Surrey), ein Dorf in England
 Merrow (Connecticut), Ort in den Vereinigten Staaten